Constitucion peut désigner :

Toponymes

Constitución : l'une des 19 subdivisions de la province de Santa Fe ;
 Constitución : un des quartiers de Buenos Aires qui a donné son nom à :
 Estación Constitución : une gare ferroviaire ;
 Constitución : une station de la ligne C du métro ;
 Plaza Constitución : une place ;
 Villa Constitución : une ville de la province de Santa Fe.

Constitución : ville de la province de Talca dans la région du Maule.

Plaza de la Constitución : la place principale de Mexico, plus communément appelé Zócalo.

Constitución : ville du département de Salto.

Constitución : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Lobatera dans l'État de Táchira ;

Navire
 Santa Sabina, une frégate espagnole renommée Constitución de 1820 à 1823
 Constitución, un cuirassé construit pour le Chili et revendu en 1903 à la marine britannique qui pris le nom de HMS Swiftsure
Homonymie